Симада ():

 Симада — город в Японии, находящийся в префектуре Сидзуока.
 Симада (причёска) — японская женская причёска, разновидность пучка.

Фамилия 
 Симада, Бин (род. 1954) — японский сэйю.
 Симада, Ёко (1953—2022) — японская актриса.
 Симада, Масахико (род. 1961) — японский писатель, профессор Университета Хосэй, председатель Японского союза литераторов.
 Симада, Сигэтаро (1883—1976) — адмирал Императорского флота Японии, министр флота в годы Второй мировой войны, осуждён на Токийском процессе как военный преступник.